Хлори́д зо́лота — неорганическое бинарное соединение золота с хлором. Известны следующие хлориды золота:
 Хлорид золота(I), AuCl — жёлтые кристаллы;
 Димер хлорида золота(II), (AuCl) — красные кристаллы;
 Димер хлорида золота(III), (AuCl) — блестящие рубиново-красные кристаллы;
 Хлорид золота(I,III), AuCl — чёрные кристаллы.